Janse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonius Johannes Theodorus Janse
 Johannes Albertus Janse